Dundalk (Irlande)
 Dundalk, ancienne circonscription électorale (de 1801 à 1885). 
 Dundalk (Maryland)